Samsung SGH-R210 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Hyundai H-MP510
 Motorola C200
 Samsung SGH-N500
 Alcatel OneTouch E157
 Motorola C116

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

R